Bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Pekinie.

Tytułu mistrzowskiego nie obronił Trynidadczyk Jehue Gordon.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 49,50 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015).

Rezultaty 
Awans: Najlepszych czterech z każdego biegu (Q) i czterech z najlepszymi czasami ze wszystkich biegów.

Półfinały 
Awans: Pierwszych dwóch z każdego biegu (Q) + 2 z najlepszymi czasami wśród przegranych ze wszystkich biegów (q)

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn